Max Rose peut faire référence à :
 Max Rose, film américain sorti en 2013 ;
 Max Rose, homme politique américain.